Le Trophée du joueur du mois UNFP a été créé par l'Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP) au début de la saison 2003-2004. Il récompense le meilleur joueur du mois de Ligue 1.

Depuis la saison 2006-2007, un trophée du mois est également décerné au meilleur joueur du mois de la Ligue 2. La désignation des trois candidats et le vote des supporters se fait grâce aux partenariats de l'UNFP avec Amazon Prime Vidéo, EA Sports et Panini.

Règlement 
Auparavant, après une sélection de trois joueurs effectuées par les médias (RMC et L'Équipe), les supporters élisaient le joueur du mois avec des votes SMS, ou des votes sur les sites internet de l'UNFP, L'Équipe et de RMC Sport.

Depuis la saison 2018/19, le mode d’élection des joueurs du mois a été revu. Au terme de chaque mois de compétition en Ligue 1 ou Ligue 2, les consultants et experts de la rédaction de beIN Sports se concertent pour livrer une sélection des 10 meilleurs joueurs du mois. Les joueurs professionnels de Ligue 1 et Ligue 2 – à travers leurs capitaines et délégués de clubs – votent et désignent ensuite parmi cette liste leur sélection de 3 joueurs. C’est alors au grand public de voter durant une semaine sur tropheesunfp.com pour désigner leur favori parmi les 3 nommés. Les votes du grand public et des joueurs professionnels sont finalement agrégés à 50/50 pour déterminer le joueur du mois de Ligue 1 Conforama et Domino’s Ligue 2.

Palmarès

Ligue 1 
Le palmarès du trophée du joueur du mois de Ligue 1 s'établit comme suit.

Ligue 2 
Le palmarès du trophée du joueur du mois de Ligue 2 s'établit comme suit.

Statistiques 
 Zlatan Ibrahimović (janvier, février et ) est le seul joueur à avoir remporté le trophée trois fois de suite.
 Guillaume Hoarau, Jérôme Rothen et Andy Delort sont les seuls joueurs à avoir gagné un trophée dans chaque division (L1 et L2).

Ligue 1

Ligue 2

Trophée LNF-Lanson-France-Soir 
Un prix appelé "Trophée LNF-Lanson-France-Soir" récompense le joueur du mois dès  et la dernière remise a lieu en , mois de création du "Trophée du joueur du mois UNFP". Le monégasque Ludovic Giuly reçoit le prix LNF tandis que son coéquipier Shabani Nonda est primé par l'UNFP.

Notes et références

Article connexe 
 Trophées UNFP du football

Lien externe 
 Site officiel

Palmarès de football en France